Jesús Alberto Alcántar Rodríguez (Heroica Caborca, Sonora, 30 de julio de 2003) es un futbolista Mexicano. Juega como defensa central en el Sporting de Lisboa "B" de la Primera División de Portugal

Trayectoria

Club Necaxa

Llegada al club 
Llegó a los rayos en 2020 procedente de los Cimarrones de Sonora.

Rumores europeos 
Según Jorge Ramos, periodista en ESPN, Alcántar tenía arreglado su pase al Sporting De Lisboa pero no había sido presentado Oficialmente por ninguno de los dos Clubes hasta el 20 de julio del 2020

Profesionalismo 
Teniendo un proceso en fuerzas básicas con las categorías sub-17 y sub-20 en el equipo de Aguascalientes, debutaría profesionalmente el sábado 12 de febrero de 2022 en la victoria 2-1 del Club Necaxa sobre el Club Deportivo Cruz Azul.

Referencias